Anachorèse peut correspondre à :
 anachorèse, un mode de vie des anachorètes ;
 anachorèse, une forme d'exode rural dans l'Égypte antique à but d'exil fiscal.